Волгодонск:

 Волгодонск — город в Ростовской области России.
 Волгодонск — российский аэропорт одноимённого города. 
 «Волгодонск» — российский футбольный клуб из одноимённого города.
 «Волгодонск» — малый артиллерийский корабль Каспийской флотилии ВМФ России.